

Carriera

Giocatore
Nella stagione 1952-1953 all'età di 18 anni esordisce nel , formazione della sua città natale, che in quell'annata disputava il campionato di IV Serie; in questa sua prima stagione disputa 16 partite e realizza un gol. Rimane nella rosa barese anche per la stagione 1953-1954, nella quale contribuisce alla vittoria del campionato segnando 2 reti in 28 presenze. Viene riconfermato anche per la stagione 1954-1955, disputata in Serie C, campionato che i galletti vincono e nel quale Maccagni segna un gol in 11 presenze.

Nell'estate del 1955 viene ceduto al , in IV Serie; nella stagione 1955-1956 con i giallorossi arriva tredicesimo in classifica, mentre l'anno seguente vince il girone G del campionato salvo poi perdere con un complessivo 12-1 contro il  negli spareggi per la promozione in Serie C. La promozione in terza serie arriva però al termine della stagione seguente, conclusasi con un sesto posto in classifica nel Campionato Interregionale e con un ripescaggio in Serie C, campionato nel quale Maccagni gioca sempre con la maglia del Lecce nella stagione 1958-1959 e nella stagione 1959-1960, terminate rispettivamente con un quinto ed un settimo posto in classifica. Dopo un altro piazzamento a metà classifica nella stagione 1960-1961, nella stagione 1961-1962 i salentini sfiorano la promozione in Serie B, trascorrendo buona parte del campionato in vetta alla classifica ma chiudendo poi al secondo posto a tre punti di distacco dal , nonostante lo scontro diretto vinto per 2-1 sul campo dei rossoneri nella terzultima giornata di campionato. A fine anno lascia la squadra per trasferirsi al , con la cui maglia nella stagione 1962-1963 gioca 29 partite e segna un gol nel campionato di Serie C. Gioca al Trani anche nella stagione 1963-1964, nella quale gioca una partita di campionato, competizione che i pugliesi vincono ottenendo quindi la prima promozione in Serie B della loro storia. Chiude la carriera con un biennio nel Novoli, in Serie D.

In carriera ha giocato in totale 207 partite (205 in campionato e 2 in Coppa Italia) con la maglia del Lecce, nelle quali ha segnato in tutto 7 reti; nella sua militanza nel club salentino è stato inoltre per diversi anni capitano del club, del quale è l'ottavo giocatore di sempre per numero di presenze in partite ufficiali (oltre che il secondo di sempre per numero di partite giocate in terza serie).

Allenatore
Nel 1980 ha allenato l', squadra della Serie A femminile, con la quale ha ottenuto un quarto posto in classifica in massima serie. Nel corso degli anni '80 ha anche allenato nelle giovanili del Lecce.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Bari: 1954-1955
Trani: 1963-1964

Bari: 1953-1954
Lecce: 1956-1957

Note

Collegamenti esterni